Константинеску () — румынская фамилия.

Известные носители 
 Константинеску, Джордже (1881—1965) — румынский учёный, инженер и изобретатель.
 Константинеску, Мария (род. 1956) — румынская гребчиха.
 Константинеску, Мирон (1917—1974) — румынский политик.
 Константинеску, Пауль (1909—1963) — румынский композитор.
 Константинеску, Эмиль (род. 1939) — румынский политик. Президент Румынии (1996—2000).